Луис Херардо Чавес Магальон (; родился 15 января 1996 года, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, защитник клуба «Пачука» и сборной Мексики.

Биография 
Чавес — воспитанник клубов «Пачука» и «Тихуана». 19 июля 2014 года в матче против «Пуэблы» он дебютировал в мексиканской Примере в составе последнего. 20 января 2016 года в поединке Кубка Мексики против «Мурсиелагос» Луис забил свой первый гол за «Тихуану».
  Принимал участие в чемпионате мира по футболу 2022. Сыграл во всех трёх матчах сборной Мексики и отличился голом в ворота сборной Саудовской Аравии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Пачука»